Međuopćinsku ligu Istok (Vinkovci-Županja-Đakovo) su činili klubovi iz općinskih nogometnih saveza Vinkovci, Županja i Đakovo, te je bila liga petog stupnja nogometnog prvenstva SFRJ u sezoni 1984.85. Prvak Međuopćinske nogometne lige Istok bi sljedeće sezone igrao u Regionalnoj nogometnoj ligi Jug (Posavska skupina), dok bi posljednje plasirani kllubovi ispadali u Općinske lige Vinkovci, Županja i Đakovo.  
Prvak je bila "Spačva" iz Vinkovaca.

Ljestvica

Bilješke 
NK Zrinski Jurjevac Punitovački kažnjen oduzimanjem 1 boda

Unutrašnje poveznice  
 Regionalna liga Slavonije i Baranje Jug 1984./85. 
 Liga NSO Županja 1984./85.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Vinkovački list #1678
  

1984-85
1984-85
MOL Istok